Доро́шко — українське прізвище. Відомі носії:

 Дорошко Михайло Костянтинович — Герой України.
 Дорошко Петро Онуфрійович — український поет, письменник, військовий новинар та мандрівник.
 Дорошко Федір Васильович (1888-1938) — член Української Центральної Ради, кобзар, жертва сталінського терору.
 Дар'я Дорошко — білоруська поетеса.

Див. також 
 Дорош
 Дорошенко

Українські прізвища